La saison 2013 du Championnat du Viêt Nam de football est la trentième édition du championnat de première division au Viêt Nam. Les douze meilleurs clubs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique où ils s'affrontent deux fois, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, du fait du faible nombre de participants, il n'y a pas de relégation.

C'est T&T Hanoi qui remporte le championnat cette saison après avoir terminé en tête du classement final, avec trois points d'avance sur un duo composé du tenant du titre, Da Nang Club et Hoàng Anh Gia Lai. C'est le deuxième titre de champion du Vietnam de l'histoire du club après celui remporté en 2010.

Avant le début de la saison, trois clubs vont disparaître du paysage sportif vietnamien : Hà Nội FC est dissous le , tout comme le club de Khatoco Khánh Hoà FC qui est dissous une semaine après. Navibank Sài Gòn est d'abord vendu avant d'être à son tour dissous en fin d'année 2012. Pour pallier ces absences parmi l'élite, le club de Xi Mang Hải Phòng FC, pourtant dernier du championnat précédent est repêché et peut prendre part à la compétition cette saison.

Les clubs participants

Compétition 
Le barème utilisé pour établir les différents classement est le suivant :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Classement 

|width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat du Viêt Nam de football

Liens externes 
  Page complète (classements et résultats) sur RSSSF

2013
Viet Nam
2013 au Viêt Nam